Бор — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 29 км к югу от райцентра Локня и в 3 км к югу от волостного центра Башово. Севернее протекает река Пузна.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 64 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района